Mistrzostwa Świata w Szermierce 2010 – 72. edycja mistrzostw odbyła się w Grand Palais w Paryżu. To szóste mistrzostwa, które zostały rozegrane w stolicy Francji (poprzednio w 1921, 1922, 1937, 1957 i 1965).

Klasyfikacja medalowa

Skład reprezentacji Polski

mężczyźni 
floret
 Tomasz Ciepły (AZS AWF Poznań) – odpadł w eliminacjach
 Paweł Kawiecki (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadł w 1/32 finału
 Leszek Rajski (Wrocławianie Wrocław) – odpadł w eliminacjach
 Marcin Zawada (AZS AWF Warszawa) – odpadł w 1/16 finału
 drużyna (Kawiecki, Rajski, Zawada, Ciepły) – odpadła w 1/8 finału (10. miejsce)

szpada
 Robert Andrzejuk (AZS AWF Wrocław) – odpadł w 1/16 finału
 Krzysztof Mikołajczak (St. Szerm. Legia Warszawa) – odpadł w 1/32 finału
 Tomasz Motyka (AZS AWF Wrocław) – odpadł w eliminacjach
 Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków) – odpadł w 1/8 finału
 drużyna (Motyka, Mikołajczak, Zawrotniak, Andrzejuk) – odpadła w ćwierćfinale (7. miejsce)

szabla
 Mateusz Górski (KKSz Konin) – odpadł w eliminacjach
 Marcin Koniusz (AZS-AWF Katowice) – odpadł w 1/32 finału
 Maciej Regulewski (TMS Sosnowiec) – odpadł w 1/32 finału
 Adam Skrodzki (AZS-AWF Katowice) – odpadł w 1/16 finału
 drużyna (Górski, Koniusz, Skrodzki) – odpadła w 1/8 finału (11. miejsce)

kobiety 
floret
 Karolina Chlewińska (Sietom AZS AWFis Gdańsk) – odpadła w 1/32 finału
 Sylwia Gruchała (Sietom AZS AWFis Gdańsk) – odpadła w ćwierćfinale
 Katarzyna Kryczało (Sietom AZS AWFis Gdańsk) – odpadła w 1/16 finału
 Anna Rybicka (Sietom AZS AWFis Gdańsk) – odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Gruchała, Rybicka, Chlewińska, Kryczało) – przegrała w finale (srebrny medal)

szpada
 Małgorzata Bereza (AZS-AWF Katowice) – odpadła w 1/8 finału
 Danuta Dmowska-Andrzejuk (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/32 finału
 Ewa Nelip (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 Magdalena Piekarska (AZS AWF Warszawa) – odpadła w ćwierćfinale
 drużyna (Bereza, Dmowska-Andrzejuk, Nelip) – odpadła w ćwierćfinale (7. miejsce)

szabla
 Bogna Jóźwiak (OŚ AZS Poznań) – odpadła w 1/8 finału
 Małgorzata Kozaczuk (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/32 finału
 Aleksandra Socha (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 Irena Więckowska (OŚ AZS Poznań) – odpadła w 1/32 finału
 drużyna (Jóźwiak, Socha, Więckowska, Kozaczuk) – odpadła w ćwierćfinale (6. miejsce)

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Rezultaty

Mężczyźni

Szabla indywidualnie 
6 listopada

Szabla drużynowo 
9 listopada

Floret indywidualnie 
7 listopada

Floret drużynowo 
11 listopada

Szpada indywidualnie 
8 listopada

Szpada drużynowo 
13 listopada

Kobiety

Szabla indywidualnie 
6 listopada

Szabla drużynowo 
9 listopada

Floret indywidualnie 
7 listopada

Floret drużynowo 
10 listopada

Szpada indywidualnie 
8 listopada

Szpada drużynowo 
12 listopada

Bibliografia 
 
 Oficjalna strona
 

Mistrzostwa świata w szermierce
2010 w sporcie